Georgia Wilson (født 1. februar 2002) er en kvindelig engelsk fodboldspiller, der spiller midtbane for AaB Fodbold i Gjensidige Kvindeligaen.

Den 15. september 2019, lavede Wilson sin officiele debut for Bristol City i FA Women's Super League i et 2–0 nederlag ude mod Everton. Hun scorede sit første mål for klubben den 11. december 2019 i en 5-2 sejr over Charlton Athletic i FA Women's League Cup.

Hun skiftede i juli 2021, til den danske ligaklub AaB Fodbold i Gjensidige Kvindeligaen.

Karriere statisikker

Club
.

Referencer

Eksterne henvisninger 
  

Kvindelige fodboldspillere fra England
Fodboldspillere fra AaB Fodbold (kvinder)